SLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sulayel (Arabia Saudita)
 SLF – collettivo musicale italiano composto dai rapper Lele Blade, MV Killa, Vale Lambo e dal produttore e rapper Yung Snapp